Mirlović je lahko:
 Mirlović Polje (Hrvaška)
 Mirlović Zagora (Hrvaška)